Alistra är ett släkte av spindlar. 

Alistra ingår i familjen panflöjtsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Panflöjtsspindlar
Alistra